Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Afrique du Sud 
 1re brigade d'infanterie sud-africaine ;

Allemagne 
  ;
  de cavalerie de la Garde;
  (1. Königlich Bayerische Jäger-Brigade) de l'Alpenkorps,

Australie 
  ;
   ;

Belgique 
1re brigade (Belgique) ;

Canada 
1re Brigade blindée canadienne ;
 1re brigade d'infanterie canadienne ;

Croatie 
  ;

Espagne 
  ;

Estonie 
1re brigade d'infanterie (Estonie) ;

États-Unis 
1re brigade, 10e division de montagne (États-Unis) ;
1re brigade, 7e division d'infanterie (États-Unis) ;
1re brigade expéditionnaire des Marines ;
1re brigade provisoire des Marines  ;

Finlande

France 
1re brigade d'artillerie (France) ;
 ;
1re brigade de cuirassiers de la 9e division de cavalerie ;
1re brigade de dragons de la 7e division de cavalerie ;
  de chasseurs de la  puis de la  d'infanterie 
  de chasseurs à cheval,
1re brigade de dragons portés  ;
1re brigade d'infanterie de la 1re division d'infanterie;
 1re brigade d'infanterie coloniale
 1re brigade légère mécanique de la 1re division légère mécanique ;
 1re brigade logistique  ;
 1re brigade marocaine de la division marocaine ;
 1re brigade de la 1re division marocaine de marche ;
 1re brigade mécanisée  ;
1re brigade de spahis  ;

Japon 
  ;
  ;
  ;

Moldavie 
  brigade d'infanterie motorisée ;

Pologne 
  ;
  ;
 1re brigade indépendante de parachutistes (Pologne) ;

Roumanie 
  ;
  ;

Royaume-Uni 
  ;
  ;
 1re brigade blindée (Royaume-Uni) ;
  ;
  ;
 1re brigade de cavalerie (Royaume-Uni) ;

Syrie 
1re brigade des commandos ;

Tchécoslovaquie 
  ;

Ukraine 
  brigade blindée ; 
  brigade de la garde nationale.